Та́ргетинг ( — цель) — рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей.

Виды таргетинга 
 Подбор рекламных площадок. Наиболее популярный вид таргетинга. Осуществляется путём подбора рекламных площадок так, чтобы их посетители соответствовали целевой аудитории.
 Тематический таргетинг. Показ рекламы на веб-сайтах, соответствующих определённой тематике.
 Таргетинг по интересам (контекстная реклама). Показ рекламы в соответствии с интересами посетителей рекламной площадки.
 Географический таргетинг (геотаргетинг). Показ рекламы целевой аудитории, ограниченной некоторым географическим регионом, выбранным рекламодателем.
 Локальный таргетинг. Показ рекламы целевой аудитории, находящейся в радиусе от 900 метров до 15 километров. С 2014 года используется также понятие гиперлокальный таргетинг, обозначающее нацеливание рекламы на все устройства, оказывающиеся в определённой зоне вокруг какой-либо точки на местности, при этом радиус такой зоны технически может быть сколь угодно малым.
 Таргетинг по времени показа (утро или вечер, будни или выходные). Позволяет ограничить показ рекламы по времени в течение дня, недели, года.
 Социально-демографический таргетинг — по возрасту, полу, доходу, должности и т. д.
 Ограничение количества показов одному пользователю, позволяет регулировать количество показов рекламного носителя одному уникальному пользователю в процессе его взаимодействия с рекламной площадкой. Чаще всего применяется в баннерной рекламе с оплатой за 1000 показов.
 Поведенческий таргетинг. Самое перспективное направление на сегодняшний день. Суть его сводится к внедрению механизма сбора информации о действиях пользователя в интернете с помощью cookie-файлов. Информация собирается в так называемых профилях и содержит данные о просмотренных сайтах, поисковых запросах, покупках в интернет-магазинах и т. д. Получив такой профиль, рекламная служба может четко представить себе портрет объекта, узнать его привычки и пристрастия, стать владельцем контактных данных.
 Геоповеденческий таргетинг. Понятие впервые упомянуто компанией AlterGeo. Суть сводится к тому, что зная о перемещениях субъекта (точное местоположение вплоть до заведения, в котором находится субъект, умеют определять современные геосоциальные сервисы, например, AlterGeo) и остановках («отметках», , или «check-ins») в некоторых точках, можно четко представить привычки и пристрастия субъекта. Пример № 1: если субъект ходит в пивные, то и пиво наверняка его интересует. Пример № 2: Если субъект ходит в заведение определённого типа, то и другое заведение этого же типа наверняка его интересует.

Прямой и косвенный таргетинг 
Прямой таргетинг нацелен на выбор целевой аудитории, напрямую интересующейся предлагаемым товаром или услугой. Косвенный таргетинг нацелен на аудиторию, являющуюся целевой для взаимосвязанных с предлагаемым видом товаров или услуг.

Анализ поисковых запросов 
Уникальную возможность таргетинга предоставляют поисковые системы, так как их посетители четко формулируют свою потребность в виде запроса, а также автоматически предоставляют системе некоторые свои характеристики.

Примечания

См. также 
 Целевая аудитория
 Маркетинг
 Поведенческий ретаргетинг
 Таргетированная реклама

Медиапланирование
Маркетинговая терминология